{{Ficha de personaje de manga y anime
|nombre_es = Eriol Hiiragizawa
|nombre_ja = 柊沢 エリオル
|nombre_ja_latino = Hiiragizawa Eriour
|sexo = Masculino
|fechanacimiento = 23 de marzo de 1987
|edad = 12 años
|sangre = AB
|canon = 
|primeraaparicion = Anime Episodio 47
}}

 es un personaje del manga y anime Card Captor Sakura, del grupo CLAMP.

Historia 
Tras reunir Sakura todas las cartas, Eriol llega desde Inglaterra como un estudiante de intercambio. Con todos se comporta de forma amigable. Al principio comparte mucho con Sakura, lo que pone muy celoso a Shaoran, pues piensa que Eriol puede sentir algo por Sakura.

Aunque parece que su objetivo es hacerle daño a Sakura por colocarla en diversos problemas, en realidad es porque quiere que ella se convierta en la dueña legítima de las cartas. Por ello la lleva al juicio final, donde ella lo derrota, pasando las cartas a ser de ella. Eriol después de todo esto la felicita y con su misma actitud agradable la invita junto con sus amigos a tomar un té en el último episodio.

Eriol es la reencarnación del mago Clow.

La verdadera edad de Eriol es desconocida, ya que en el manga se explica que el adoptó esa apariencia para poder estar cerca de Sakura y ayudarla. Está enamorado de la profesora Kaho, a la que conoció mientras ella estudiaba la universidad en Inglaterra.

Eriol se da cuenta rápidamente de los sentimientos de Shaoran hacia Sakura, y
algunas de las situaciones que ha creado han sido buenas para el progreso de esa relación.

Descripción 
Durante el tiempo que le coloca pruebas a Sakura siempre esta en compañía de los otros dos guardianes Spinel Sun y Ruby Moon.

Tras la serie, vuelve a Inglaterra, pero reaparece en la segunda película y por un breve periodo de tiempo en la temporada Clear Card (hen).

Es la reencarnación del mago Clow y posee algunas de sus habilidades y su magia.

Personajes de Cardcaptor Sakura
Británicos ficticios

en:Eriol Hiiragizawa
he:אריאול היראגיזאווה